Carpacina puede referirse a:
 el nombre común de la planta Adenocarpus complicatus;
 el nombre común de la planta Cistus × laxus.
 el nombre común de la planta '''''Erica umbellata